La pasión, además de emoción humana, puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Religión 

 Pasión de Cristo, episodio evangélico que narra los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la Última Cena y Su crucifixión y muerte;

Música 

 Pasión, género musical religioso;
 Pasiones (Bach), obras de este tipo compuestas por Johann Sebastian Bach;
 Pasión según San Mateo
 Pasión según San Juan
 Pasión según San Lucas
 Pasión según San Marcos
 La pasión, sobrenombre de la sinfonía n.º 49 de Joseph Haydn;
 Pasión según San Marcos (Golijov) de Osvaldo Golijov;
 La pasión (álbum), de la artista española Luz Casal;
 Pasión, versión en español del álbum Passione de 2013 del cantante italiano Andrea Bocelli.

 Cine 

 La Pasión, película francesa de 1902.
 Pasión (película de 1951), francesa, de Georges Lampin;
 Pasión (película de 1954), estadounidense, de aventuras, de Allan Dwan;
 En passion (película de 1969), de Ingmar Bergman;
 Pasión (película de 1982) (Passion), película franco-suiza de Jean-Luc Godard;
 Pasión (película de 1994), dirigida por James Lapine;
 Pasión (película de 1995), dirigida por Clarence Fok Yiu-leung;
 Pasión (película de 1998), dirigida por Bernardo Bertolucci;
 Pasión (película de 1999), australiana, de Peter Duncan;
 La Pasión de Cristo (película), estadounidense, de Mel Gibson;
 Pasión (película siria), de Mohammad Malas;
 La Pasión (película de 2009), argentina, de Alejandro Encinas.

 Televisión 
 el episodio Pasión, titulado así en España y Latinoamérica, de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer y emitido originalmente el 15 de septiembre de 1997.
 1999: Pasión, programa deportivo de Uruguay, producido por Tenfield y emitido por el Canal VTV;
 2003: Pasión de gavilanes, telenovela;
 2007: Pasión, telenovela mexicana de Televisa;
 2010: Passione, telenovela brasileña;
 2013: Pasión prohibida'', telenovela estadounidense de Telemundo;
 Pasión por el fútbol, programa deportivo en Argentina;
 Pasión de Primera, programa deportivo en Chile;
 Pasiones (programa de televisión), en Chile;Pasiones: canal de televisión de 24 horas de telenovelas.

 Radio 
 Flor de Pasión, programa de radio en España;

 Personas 
 Pasión de Atenas, banquero del siglo V AEC.;
 Pasión Vega, cantante española;

 Biónimos 
 Fruta de la pasión, Passiflora edulis;

Topónimos
 Río La Pasión, en el Petén, Guatemala.
 Iglesia de la Pasión (desambiguación);
 Hospital de la Pasión (desambiguación);

 Teatro Pasión Viviente de Castro Urdiales;Pasión Viviente de Oliva de la Frontera;

 Literatura 
 La pasión (novela), de la autora inglesa Jeanette Winterson;
 Las pasiones o actas de los mártires;

Instituciones religiosas
 Congregación de la Pasión o pasionistas;
 Archicofradía de Pasión (Málaga);
 Hermandad Dominicana del Stmo. Cristo de la Buena Muerte (Salamanca); 
 Hermandad de Pasión (Sevilla);
 Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo''' (Valladolid);

Enlaces externos